Agabito – cognome italiano
 Agabito – nome italiano